Departamento de Seguridad Nacional puede hacer referencia a distintas agencias o departamentos encargados de la seguridad de un país:

 Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
 Departamento de Seguridad Nacional de España.